Knöbl ist der Familienname folgender Personen:
 Kuno Knöbl (1936–2012), österreichischer Kabarettist
 Wolfgang Knöbl (* 1963), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Knöbel